EuroCity (EC) er navnet på et tvær-europæisk togsystem, der består af en række Intercity-forbindelser mellem byer på tværs af de europæiske landegrænser – i samarbejde mellem de europæiske jernbaneselskaber.

Systemet så dagens lys i 1987, og var efterfølgeren på det tidligere europæiske lyntogssystem kaldet Trans Europa Express (TEE).

Kriterier 
For at en toglinje kan få lov at bære EuroCity-navnet, skal den leve op til følgende kriterier:
 Ruten skal gå gennem mindst to forskellige lande
 Alle vogne skal have aircondition
 Der må kun være stop ved større byer
 Toget må normalt ikke holde mere end 5 min. ved stationerne
 Der skal være mulighed for at købe mad- og drikkevarer om bord
 Togpersonalet skal tale mindst to sprog – heraf skal ét af dem være engelsk, tysk eller fransk
 Gennemsnitshastigheden skal være mindst 90 km/t (inkl. stop), undtagelser er dog i bjergterræn og på færgeoverfarter 
 Der skal være tale om dagtime-rejser, dvs. afgang skal være efter kl. 6.00 og ankomst skal være senest kl. 0.00.

EuroCity-tog

Se også 
 EuroNight

Link 
 Tysk supertog præsenteret på Østersøen  – dsb.dk
 Nyt luksustog ind i trafik til Tyskland  – dsb.dk

Togforbindelser